The Ghost of Tom Joad – tytuł albumu Bruce'a Springsteena
 The Ghost of Tom Joad – tytuł singla Rage Against the Machine